Geografia: Newark és el nom de diverses ciutats:
Newark-on-Trent, ciutat d'Anglaterra, coneguda com a Newark
Newark (Jamaica)
Newark (Nova Zelanda)
 Als Estats Units:
Newark (Arkansas)
Newark (Califòrnia)
Newark (Delaware)
Newark (Illinois)
Newark (Maryland)
Newark (Missouri)
Newark (Nova Jersey)
Newark (Nova York)
Newark (Ohio)
Newark (Texas)
Newark (Vermont)
Newark (Wisconsin)

 Transport: Aeroport Internacional de Newark Liberty